Okręty US Navy o nazwie USS "Negwagon":
 Pierwszy USS "Negwagon" (YT-188) był holownikiem. Nabyty przez US Navy w 1943. 
 Drugi USS "Negwagon" (YTB-834) był holownikiem. Nabyty przez US Navy w 1975.

Negwagon